TNW steht als Abkürzung für:

 Tarifverbund Nordwestschweiz, ein integraler Tarifverbund, der die ganze Region Nordwestschweiz abdeckt
 TNW (Fernsehsender) (Tartastan Nowy Wek)
 Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 Bahnhof Stuttgart Neuwirtshaus (Porscheplatz) nach DS 100
 ICAO-Code für Trans Nation Airways

TNW